L'épreuve de sabre masculin par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2020 devait se dérouler le  à la Makuhari Messe de Tokyo (Chiba), et a été reportée au .

Médaillés

Tableau

Finale 

La Corée du Sud, grande favorite, retrouve en finale les sabreurs italiens, outsiders sérieux. Les deux équipes ont connu un début de tournoi compliqué, les Coréens dominant l'équipe d'Égypte de six touches et l'Italie battant l'Iran à la touche décisive. Les deux équipes sont ensuite montées en puissance lors de leur demi-finale pour écarter, au forceps, respectivement l'Allemagne et la Hongrie de trois et deux touches respectivement.

Le début de finale est à sens unique, les Coréens faisant parler leur impressionnante puissance athlétique pour infliger un cinglant 15-3 à l'équipe italienne entre les  et  relais, avant de gérer puis d'accroître leur avance petit à petit, seul Enrico Berrè parvenant à grapiller une touche en gagnant un relais contre le  mondial en individuel Oh Sang-uk lors du  relais. Le vétéran Aldo Montano (42 ans), lancé à la place du médaillé d'argent Luigi Samele, probablement diminué, est avec un bilan de -11 la principale victime des assauts coréens.

Lancé avec 19 touches de retard au dernier relais, le  mondial Luca Curatoli esquisse un début de remontée en marquant les cinq premières touches du dernier assaut. Le Coréen Oh, meneur de son équipe, réplique en marquant les cinq suivantes, et dernières, pour offrir à son pays la médaille d'or. La Corée, dominatrice au sabre masculin sur la scène mondiale, reconquiert le titre olympique qu'elle détient depuis 2012 (et qu'elle avait, par ailleurs, conquis sur le même score contre l'équipe de Roumanie), la défunte rotation des épreuves par équipes ayant fait que le sabre hommes n'a été, en 2016, disputé qu'en individuel. Les Coréens n'ont laissé aucun espoir à leurs rivaux italiens, qui décrochent malgré tout une médaille d'un rang supérieur à leur classement mondial.

Matchs de classement

Liens externes 

 Résultats sur le site de la FIE
 Tableau sur le site des Jeux olympiques

Notes et références 

Sabre par équipes masculin